ПАО «Запоро́жский механический завод» (ЗМЗ) — промышленное предприятие Украины, расположенное в городе Запорожье.

История 
Завод основан в 1873 году в городе Александровске (ныне Запорожье) как мастерские для ремонта подвижного состава Лозово-Севастопольской железной дороги.

В годы Гражданской войны на заводе комплектовали бронепоезда, устанавливали в вагоны артиллерийские орудия, пулемёты.

После начала Великой Отечественной войны, с приближением к городу линии фронта летом 1941 года завод эвакуировали в Ташкент, где выпускал военную продукцию.

Продукция 
К началу 1992 года выпускал запасные части для тепловозов и электровозов, прецизионные детали топливной аппаратуры дизелей, а также металлообрабатывающий инструмент для предприятий МПС.

По состоянию на 2008 год завод изготавливал запасные части для:
 магистральных и маневровых тепловозов: ТЭ3, 2ТЭ10Л, 2ТЭ10, ТЭП10, ТЭП10Л, ТЭП60, М62, 2ТЭ116, ТЭП70, ТЭМ1, ТЭМ2, ЧМЭ2, ЧМЭ3, ТГМ4, ТГМ6, ТГМ23
 электровозов серии ВЛ
 электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР9
 дизель-поездов Д1

Ссылки 
 Официальный сайт ПАО «Запорожский механический завод»
 Профиль завода на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины

Литература 
 

Производители железнодорожного оборудования
Предприятия Запорожья